Саи́д Бадри́я (; род. 1957, Порт-Саид, Египет) — американский актёр египетского происхождения, известный по фильмам «Железный человек», «Диктатор» и «Муви 43».

Биография 
Саид Бадрия родился в 1957 году в городе Порт-Саид, Египет. Он вырос в бедности, мечтая сниматься в кино, и реализовал детскую мечту, сыграв роли в крупных голливудских фильмах, таких как «Свой человек», «Три короля» и «День независимости».

Карьера 
После обучения в киношколе нью-йоркского университета он переехал в Голливуд, где поначалу работал в качестве помощника актёра и режиссёра Энтони Перкинса, а затем с режиссёром Джеймсом Кэмероном над фильмом «Правдивая ложь». Его желание показать арабо-американскую историю привело к созданию собственной производственной студии Zoom in Focus.

В 2008 году Бадрия снялся в фильме «Железный человек» в роли торговца оружием, похищающего Тони Старка (Роберт Дауни-младший). В том же году сыграл комедийную роль водителя такси в фильме «Не шутите с Зоханом».

Бадрия снялся в фильме «Между пространством» (2010) и в главной роли в фильме Cargo (2011) и, кроме того, озвучил персонажей в игре «Uncharted 3: Иллюзии Дрейка». В 2013 году он сыграл эпизодические роли в фильмах «Муви 43» и «Три балбеса», а также снялся в фильме «Диктатор».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт актёра

Киноактёры США